Troféu Cidade de Valladolid é uma competição intercontinental de futebol, organizada pelo clube Real Valladolid, da Espanha, na cidade de Valladolid.
É disputado anualmente desde 1972, no mês de agosto, e já foi realizado sob diversas formas de disputa (quadrangulares, triangulares, partida única etc.).

Em 1983 e 2010, não houve torneio. Em 1994, foram três participantes, fato este repetido em 1994 e 1995.

Campeões

Títulos por ano

Títulos por equipe

Títulos por país

Ligações externas
RSSSF

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos da Espanha entre clubes de futebol‎